Une requête est :
 en droit : un recours exercé devant une juridiction, auquel il est répondu par un jugement ou une ordonnance ;
 en informatique, un moyen formel d'effectuer une recherche d'information dans un système d'information :
 dans un réseau informatique, un message envoyé par un client vers un serveur qui émet une réponse ;
 dans une bases de données, une interrogation de la base. Le client reçoit comme réponse des éléments de cette base correspondant aux critères définis dans la requête. Dans le cas particulier des bases de données relationnelles, le format standard de requête est le SQL.

Voir aussi

En informatique 
 Langage de requête
 Optimisation de requête

En droit 
 Ordonnance sur requête
 Procédure sur requête en droit français
 Requête conjointe en droit français